Emparedat, qui és mort per emparedament
 Emparedat, qui viu tancat i dedicat a la vida espiritual com les emparedades
 Emparedat, tipus d'entrepà o sandvitx